Холстово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Холстово — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Холстово — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Холстово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Холстово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Холстово — деревня в Кашинском районе Тверской области.